Гохар:
 Гохар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 «Гохар» — иранский футбольный клуб, из города Сирджан.
 Ирин или Гохар  — озеро на реке Тенге-Холевен в провинции Лурестан (Иран).

См. также
 Гоар